Округ Фе́ргус () располагается в штате Монтана, США. Официально образован в 1885 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 11 586 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 11 266,511 км2, из которых 11 240,611 км2 суша и 28,490 км2 или 0,200 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 11 893 жителей в составе 4 860 домашних хозяйств и 3 197 семей. Плотность населения составляет 1,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 5 558 жилых строений, при плотности застройки около 1,00-го строения на км2. Расовый состав населения: белые — 97,10 %, афроамериканцы — 0,08 %, коренные американцы (индейцы) — 1,18 %, азиаты — 0,19 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,29 %, представители двух или более рас — 1,16 %. Испаноязычные составляли 0,81 % населения независимо от расы.

В составе 28,70 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 56,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 6,70 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 34,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 30,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,33 человека, и средний размер семьи 2,91 человека.

Возрастной состав округа: 24,50 % моложе 18 лет, 6,10 % от 18 до 24, 23,60 % от 25 до 44, 25,80 % от 45 до 64 и 25,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 42 лет. На каждые 100 женщин приходится 94,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 93,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 30 409 USD, на семью — 36 609 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 27 260 USD против 18 138 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 15 808 USD. Около 10,60 % семей и 15,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 19,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 12,20 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Фергус, штат Монтана
 Национальная ассоциация округов США

Округа Монтаны